Kitioni Zénón, görög filozófus, a sztoikus filozófiai iskola alapítója
 Eleai Zénón, paradoxonjairól ismert görög filozófus
 Rodoszi Zénón történetíró
 I. Zénó bizánci császár, görögösen Zénón (474–491)